Waltheof ist der Name folgender Personen:

 Waltheof von Bamburgh (Waltheof I., Earl of Northumbria) († nach 1006)
 Waltheof II., Earl of Northumbria ((1050–1076))
 Waltheof (York) (Waltheof von Melrose, auch Waldef und Waldeve), Erzbischof von York und Heiliger († 1159) 
 Waltheof, Earl of Dunbar († 1182)